Roger Loysch (1948), Belgisch wielrenner
 Roger Loysch (1951), Belgisch wielrenner